Nassau má více významů:

Místo 
 Nassau (Bahamy) – hlavní město Baham
 Nasavsko – bývalé knížectví v Německu (1815–1866)
 Nassau (Porýní-Falc) – město v německé spolkové zemi Porýní-Falc na řece Lahn
 Nassau County – okres v USA ve státech New York (okr. Nassau) a Florida (okr. Nassau)
 Nassau Street – název ulice v Princetonu, v Dublinu, ve Winnipegu a na Dolním Manhattanu v New Yorku

Námořnictvo 
 SMS Nassau – německá bitevní loď
 Třída Nassau – třída německých bitevních lodí

Rozcestníky - místopisné jméno